Раббани — фамилия. Известные носители:

 Раббани, Бурхануддин (1940—2011) — политический и религиозный деятель, президент Афганистана (1992—2001).
 Раббани, Мохаммад (1955 или 1956 2001) — один из основателей Талибана, Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан (1996—2001).
 Раббани, Раза (род. 1953) — пакистанский государственный деятель.
  (род. 1971) — министр иностранных дел Афганистана (2015—2019), сын Бурхануддина Раббани.

См. также 
 Имам Раббани — прозвище суфийского имама Ахмада Сирхинди.